Йенс Эневолльсен (; 23 сентября 1907, Копенгаген — 23 мая 1980, там же) — датский шахматист, международный мастер (1950).

Пятикратный чемпион Дании (1940, 1943, 1947, 1948, 1960 гг.). Серебряный призер чемпионатов Дании 1942, 1950 и 1972 гг. Бронзовый призер чемпионатов Дании 1938, 1939, 1955, 1956 гг.

В составе национальной сборной Дании участник одиннадцати шахматных олимпиад (1933—1939, 1952—1958, 1966, 1970, 1972 гг.). Трижды (в 1937, 1939 и 1952 гг.) играл на 1-й доске. В 1970 г. в составе сборной участвовал в командном первенстве Европы.

В 1948 г. выиграл небольшой матч у гроссмейстера С. Г. Тартаковера. В 1953 г. свел вничью матч с Б. Ларсеном.

В 1959 г. выиграл международный турнир в Киле, опередив в числе прочих Р. Тешнера, Х. Лемана и Ф. Земиша.

Неоднократный участник турниров северных стран.

В советской шахматной литературе фамилия шахматиста традиционно передавалась как Эневольдсен.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании